Хрватска на олимпијским играма као самостална репрезентација први пут је учествовала на Зимским олимпијским играма 1992 у Албервилу.

Од других Олимпијских игара 1900 хрватски спортисти учествовали су у саставу:

  (1900—1920) или
  (1900—1920)
  (1920—1936) (део)
  (1920—1936)
  (1948—1988)
  (1992 - )

У периоду од Зимских олимпијских игара у Албервилу 1992 до Сочија 2018. хрватски спортисти освојили су укупно 44 олимпијске медаље.

Медаље

Летње олимпијске игре

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Хрватске и освојених медаља по спортовима на ЛОИ 

Стање после ЛОИ 2012. године

Разлика у горње две табеле од 163 учесника, 139 мушкараца и 24 жене, настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном.

Освајачи медаља на ЛОИ

Зимске олимпијске игре

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Хрватске и освојених медаља по спортовима на ЗОИ 

Разлика у горње две табеле у 24 учесника, 15 мушкараца и 9 жена, настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Освајачи медаља на ЗОИ

Укупно медаље на ОИ

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Горан Пуљко, 14 година и 233 дана Барселона 1992. веслање
 Најстарији учесник: Иван Шола, 48 година и 77 дана Гармиш-Ванкувер 2010. боб
 Највише медаља: 6 Јаница Костелић (4 З + 2 С) 
 Прва медаља: Горан Иванишевић и Горан Прпић (1992.)
 Прво злато: Мушка рукометна репрезентација (1996.)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 25 (2012.) 
 Најбољи пласман на ЗОИ: 12 (2002.)

Спољашње везе 
 Хрватски олимпијски одбор
 Сви хрватски освајачи медаља (текст na www.index.hr)

Хрватска на олимпијским играма